

События

Политика 
 Поход Адад-нирари III против Ба’ала (вероятно, против Финикии).
 Начало правления То Чэн-гун, эра правления 803—795.
 Номарх Петубастис I был вынужден признать равенство с правителем восточной Дельты Иупутом.

Астрономические события 
 10 февраля — кольцеобразное солнечное затмение, 56-е затмение 37-го Сароса. Область наилучшей его видимости попадало в средние и субтропические широты южного полушария.
 6 августа —гибридное солнечное затмение, 44-е затмение 47-го Сароса. Область наилучшей его видимости попадало в средние и субтропические широты северного полушария

Скончались 
 Умерла ассирийская царица Шаммурамат (Семирамида), которой приписывается создание Висячих садов.

См. также

Примечания